Ива́н Васи́льевич Золоту́хин (3 апреля 1924, Москва — 13 февраля 1992, там же) — советский футболист, полузащитник. Заслуженный тренер РСФСР.

Выступления 
 Крылья Советов (Куйбышев) (1949).
 ДО (Ташкент) (1950).

Тренерская карьера 
В советские времена с шестью разными командами выходил из третьей по силе лиги лиги во вторую:
 Волга (Горький) — в 1963 году
 Динамо (Махачкала) — в 1967 году
 Шинник (Ярославль) — в 1970 году
 Спартак (Нальчик) — в 1978 году
 Спартак (Кострома) — в 1980 году
 Рубин (Казань) — в 1991 году
В последние советские годы много сил посвятил команде тульского «Арсенала», где смело вводил в состав новичков, иногда с хорошим результатом: так, молодой голкипер Забиякин показал прекрасные результаты, в то время как его предшественник из первой лиги сильно подвёл.В 1986 году написал заявление об уходе после проигрыша «Арсенала» аутсайдерам из «Динамо‑2».

Коллеги отмечали своеобразный юмор Золотухина, необычный взгляд на историю, которую он знал и любил, а также проявляемую им заботу в премировании игроков.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте «Металлиста» (Харьков)
 Феномен Золотухина 
 Легенда тульского «Арсенала»
 Профиль на официальном сайте «Торпедо» (Владимир)

Футболисты СССР
Игроки ФК «Свердловец»
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Авангард» Челябинск
Тренеры ФК «Металлист»
Тренеры ФК «Ижевск»
Тренеры ФК «Волга» Горький
Тренеры ФК «Волга» Тверь
Тренеры ФК «Зимбру»
Тренеры ФК «Динамо» Махачкала
Тренеры ФК «Шинник»
Тренеры ФК «Урал»
Тренеры ФК «Торпедо» Владимир
Тренеры ФК «Спартак-Нальчик»
Тренеры ФК «Спартак» Кострома
Тренеры ФК «Арсенал» Тула
Тренеры ФК «Рубин»
Заслуженные тренеры РСФСР